Boleslav (po r. 1062 – 11. srpna 1091) byl nejstarší syn českého krále Vratislava II. a jeho třetí manželky Svatavy Polské, kníže olomouckého údělu v letech 1090–1091.

Jeho mladšími bratry byla pozdější knížata Bořivoj II., Vladislav I. a Soběslav I., polorodým bratrem Břetislav II. Po smrti Oty I. Olomouckého (1087) svěřil král Vratislav olomoucký úděl svému synovi Boleslavovi. Práva Otových potomků naopak bránil králův bratr Konrád I. Brněnský. Olomoucký kníže Boleslav ale zemřel už v roce 1091.

Reference

Vývod z předků 

Přemyslovci
Moravská údělná knížata
Čeští princové
Čeští římští katolíci
Narození v 11. století
Úmrtí 11. srpna
Úmrtí v roce 1091
Muži